Il singolare del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Raffaella Reggi 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Petra Huber (primo turno)
 Marcella Mesker (primo turno)
 Petra Delhees (secondo turno)

 Sandra Cecchini (campionessa)
 Raffaella Reggi (finale)
 Eva Pfaff (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1985